Plaats in Indonesië
 Krandegan (Banjarnegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Krandegan (Bayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Krandegan (Bulukerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Krandegan (Paninggaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Krandegan (Puring), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Krandegan (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Krandegan (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java